La collision au sol de Madrid est un accident ayant impliqué deux avions au sol à l'aéroport Madrid–Barajas le . Un Boeing 727 d'Iberia en partance a percuté un Douglas DC-9 de la compagnie Aviaco, provoquant un incendie et la mort de 93 passagers et membres d'équipage.

L'accident 
Le , un Boeing 727 de la compagnie espagnole Iberia immatriculé EC-CFJ, opérant le vol Iberia 350, un vol régulier vers l'aéroport de Rome Leonardo da Vinci–Fiumicino, a été autorisé à décoller de la piste 01 de l'aéroport de Madrid-Barajas dans des conditions de brouillard épais. Au même moment, un DC-9 de la compagnie Aviaco immatriculé EC-CGS, effectuant le vol Aviaco 134, roulait au bout de la même piste en s'apprêtant à décoller pour l'aéroport de Santander. Comme le Boeing 727 roulait le long de la piste, l'équipage du DC-9 a effectué accidentellement un virage dans le mauvais sens dans le brouillard sur le chemin du Boeing 727. L'équipage du 727 a vu le DC-9 et a essayé d'éviter la collision en faisant cabrer son avion pour décoller, mais celui-ci n'avait pas atteint la vitesse suffisante pour voler et l'arrière de son fuselage a percuté le DC-9. Les deux avions prirent feu et furent détruits ; les 42 personnes à bord du DC-9 furent toutes tuées, ainsi que 51 personnes (50 passagers, 1 membre d'équipage) sur les 93 à bord du Boeing 727. Parmi les victimes du DC-9 on compte l'actrice mexicaine Fanny Cano et parmi celles du Boeing 727 le pianiste sud-africain .

L'enquête 
Les enquêteurs ont trouvé que le Boeing 727 et le DC-9 s'étaient percutés à cause de la faible visibilité à ce moment-là sur l'aéroport, ainsi que d'une signalisation et d'un marquage insuffisant, qui ont permis l'entrée du DC-9 sur la piste de décollage sans autorisation au moment où le Boeing 727 décollait.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Autres collisions aériennes s'étant produites au sol
Collision aérienne de Tenerife
Collision au sol de Détroit
Accident de Linate
Collision au sol de Los Angeles

Liens externes 

  Rapport final (Archive)
  Rapport final (Archive)
  Iberia Airlines Flight 350 at AirDisaster.com
  Aviaco Flight 134 at AirDisaster.com

 

1983 en Espagne
Accident ou incident aérien impliquant un Boeing 727
Accident ou incident aérien impliquant un McDonnell Douglas DC-9
Accident ou incident aérien en 1983
Accident ou incident aérien en Espagne
Collision d'aéronefs au sol
Décembre 1983